Jay a mlčenlivý Bob vrací úder je americký film z roku 2001 natočený Kevinem Smithem. Jedná se o parodii mnoha filmů. Režisér Kevin Smith přizval na natáčení mnoho postav, které zde parodují sebe sama. Parodovány jsou filmy Planeta opic, Matrix, E.T. Mimozemšťan, Charlieho Andílci a další.

Osoby a obsazení

Reference

Externí odkazy 
 
 

Filmy studia Dimension Films
Americké dobrodružné filmy
Americké filmové komedie
Filmy Kevina Smithe
Filmy o natáčení
Filmy z roku 2001